Le nom armée de l'islam (en arabe : جيش الإسلام, Jaych al-Islam) peut faire référence à : 
 Armée de l'islam (Gaza) : un mouvement jihadiste palestinien groupé autour du clan Doghmouch ;
 Armée de l'islam (Syrie) : une faction jihadiste de la  Guerre civile syrienne dirigée par Zahran Allouche (tué le  ) puis par Abou Himam al-Buwaydani ;
 Armée de l'islam (Empire ottoman) : une unité militaire de l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale.